Chips-Gesetz (für Halbleiter) kann sich beziehen auf:

 CHIPS and Science Act, Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten, die 2022 in Kraft tritt
 Europäisches Chip-Gesetz, Gesetzesvorschläge in der Europäischen Union